Balma, bauma o abric rocós, cavitat o cova no gaire profunda i generalment de forma allargada horitzontal en un cingle o vessant rocallós.
 Balma  o Balmar , comú occità del departament francès de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus.